

Niemcy 
 Hayn – zamek w Dreieich
 Hayn – zamek w Obertshausen
 Hayn – dawna nazwa miasta Großenhain

Osoby 
 Ryszard Hayn – polski polityk

Zobacz też 
 Hayn (Harz)